Die nach der hessischen Stadt Fulda bezeichneten Straße steht für 

 Fuldaer Straße (Weimar), Thüringen
 Fuldaer Straße (Hammelburg), Bayern

 U-Bahnhof Fuldaer Straße, U-Bahn-Haltepunkt in Köln